Нарим — річка у східному Казахстані, притока Іртиша
 Нарим — село, Парабельський район, Томська область, Росія